Roseanne – forma inglese del nome proprio di persona Rosanna
Roseanne Barr – attrice statunitense
Pappa e ciccia (Roseanne) – serie televisiva statunitense